Abergement ist Namensbestandteil verschiedener Gemeinden in Frankreich:

Im Département Jura:
 Abergement-la-Ronce
 Abergement-le-Grand
 Abergement-le-Petit
 Abergement-lès-Thésy
 Neublans-Abergement 

Im Département Ain:
 Le Grand-Abergement
 Le Petit-Abergement

Siehe auch:
 L’Abergement